Collalto (Colle di Val d'Elsa), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Colle di Val d'Elsa
 Collalto Sabino, een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti (regio Latium) 
 Ramboldo van Collalto, een Italiaans veldheer in dienst van de Habsburgse keizer tijdens de Dertigjarige Oorlog